Fiodor Rydygier – rosyjski generał
 Ludwik Rydygier – polski lekarz i generał